Янни́к Понсеро́ (род. 17 октября 1988 года в Анси) — французский фигурист, выступающий в одиночном катании. Чемпион Франции 2009 года, призёр чемпионатов мира среди юниоров (серебро в 2005 и бронза в 2006 году). По состоянию на июнь 2011 года занимает 41-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Карьера 
Начал кататься на коньках в возрасте четырёх лет.

В сезоне 2008—2009 в отсутствие лидера французской сборной Бриана Жубера выиграл чемпионат Франции. На чемпионате Европы 2009 года стал четвёртым, отстав от занявшего третье место бельгийца Кевина ван дер Перрена всего на 0.06 балла.

Сезон 2010—2011 Янник решил пропустить полностью, чтобы сосредоточиться на учёбе в университете. В этом сезоне он принял участие лишь в одном соревновании, выступил на зимней Универсиаде в Эрзуруме, где занял 9-е место. Это было лучше чем старт в 2005 году на зимней Универсиаде в Австрии.

Спортивные достижения

после 2008 года

до 2008 года

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте ИСУ 
 Официальный сайт 

Родившиеся в Анси
Фигуристы Франции